Igor Iwanow (ur. 1945) – rosyjski polityk
 Igor Iwanow (1947–2005) – kanadyjski szachista
 Igor Iwanow – muzyk
 Igor Iwanow – rosyjski skoczek narciarski